Rybczewice peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Rybczewice, gmina rurale du powiat de Świdnik
 Rybczewice, village et chef-lieu de la gmina